A cidade russa de Sebastopol, situada na Península da Crimeia (atualmente pertencente à Ucrânia), sofreu dois cercos em sua história:
 Cerco de Sebastopol (1854-1855), durante a Guerra da Crimeia e
 Cerco de Sebastopol (1941-1942), durante a II Guerra Mundial.

Desambiguação